X Кросс Юманите состоялся 23 февраля 1947 года в Венсенском лесу.

Реванш ветерана советской сборной (был 4-м ещё в 1939 году) Александра Пугачевского не состоялся.  запретила французским спортсменам участвовать в кроссе Юманите под угрозой исключения из международных соревнований.

 1946 года и победитель кросса Юманите в 1945—1946 гг. француз  2 марта выиграл кроссе в Лиможе. 30 марта он выиграл .

В его отсутствие выиграл Александр Пугачевский. Вторым был ещё один ветеран Станислав Пржевальский и третьим будущий победитель кросса 1948 года югослав .

Примечания

Литература 
 
 

Февраль 1947 года
Венсенский лес